Jan Berkhout (priester) - 1940-2018, priester, bekend als pastoor van Volendam betrokken bij de nasleep van de Cafébrand Volendam
 Jan Berkhout (politicus) - 1930-2019, Nederlands politicus voor het CDA
 Jan Berkhout (schaatser) - Nederlands allroundschaatser